Прирі́ченський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Цілиноградського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Прирічне.

Населення — 1436 осіб (2009; 1358 в 1999, 1517 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Прирічна сільська рада (села Антоновка, Прирічне).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Цілиноградського району